

Toponyme

 col Gardena, col des Dolomites en Italie ; 
 Rio Gardena, rivière des Dolomites ;
 Val Gardena, vallée des Dolomites ;
 Dolomites de Gardena, massif des Dolomites ;
 Gardena, une ville de Californie
 Gardena, une ville du Dakota du Nord

Divers
Gardena, une entreprise allemande

Homonymie de toponyme